Příjmení Casiraghi nosí více významných osobností:

 Andrea Casiraghi (* 1984) – nejstarší syn monacké princezny Caroline a italského sportovce a obchodníka Stefana Casiraghiho
 Charlotte Casiraghi (* 1986) – dcera monacké princezny Caroline a italského sportovce a obchodníka Stefana Casiraghiho
 Pierluigi Casiraghi (* 1969) – bývalý italský fotbalový útočník a současný fotbalový trenér
 Stefano Casiraghi (1960–1990) – italský sportovec a obchodník, druhý manžel monacké princezny Caroline